Авен-ле-Конт:

 Авен-ле-Конт — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Авен-ле-Конт.
 Авен-ле-Конт — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.